В этой статье представлены результаты четвертьфинальных матчей Евролиги 2014/2015. Они пройдут с 14 по 28 апреля 2015 года. Состав пар был определён по результатам Топ-16 Евролиги 2014/2015 (без жеребьёвки). Победители групп и команды, занявшие 2-е места в группах, проведут первую, третью и, при необходимости, пятую игру на своей площадке. Команды, занявшие в группах 3 и 4 места, проведут на своей площадке вторую и, при необходимости, четвёртую игру. В каждой паре команда, первая одержавшая 3 победы, выходит в Финал четырёх.

Участники

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=15|
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
| A ||align=right|Реал Мадрид ||3:1||align=left| Анадолу Эфес
|80:71
|90:85
|72:75
|76:63
|bgcolor=#C0C0C0|
|-
| B ||align=right|Фенербахче ||3:0||align=left| Маккаби (Тель-Авив)
|80:72
|82:67
|75:74 ОТ
|bgcolor=#C0C0C0|
|bgcolor=#C0C0C0|
|-
| C ||align=right|ЦСКА ||3:1||align=left| Панатинаикос
|93:66
|100:80
|85:86
|74:55
|bgcolor=#C0C0C0|
|-
| D ||align=right|Барселона ||1:3||align=left| Олимпиакос
|73:57
|63:76
|71:73
|68:71
|bgcolor=#C0C0C0|
|}
* при необходимости

Результаты матчей

Игра 1

Игра 2

Игра 3

Игра 4

Статистика

Ссылки 
 Расписание и результаты матчей

Евролига 2014/2015